Dies ist eine Liste von Brotmuseen:

Deutschland:
 das Museum Brot und Kunst in Ulm,
 das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen bei Göttingen,
 das Pankower Brotmuseum in Berlin,
 das Back- und Brotmuseum in Wiefelstede, Niedersachsen,
 das Westfälische Brotmuseum im Westfalen Culinarium, Nieheim bei Paderborn,
Österreich:
 das Brotmuseum Bad Tatzmannsdorf, Österreich.
 das Paneum in Asten in Oberösterreich.
Polen:
 das Brot- und Schulmuseum in Radzionków

!
Brot